Порт Ту́рку ( ) — морской порт на юго-западе Финляндии в городе Турку. Порт расположен у впадения реки Аурайоки в Архипелаговое море. Имеет выход в Балтийское море.

История 
Первой официальной организацией было предприятие по ведению дражных работ, основанное в 1739 году. Постепенно оно переросло в портовое управление и порт Турку начал развиваться как пассажирский и грузовой терминал.

Структура 
Порт состоит из 5 подразделений:
 Контейнерный терминал Турку — Turku Container Terminal (TCT). Оказывает услуги по перевалке и хранению контейнерных грузов.
 Автомобильный терминал Турку — Turku Auto Terminal (TAT)
 «Восточный сухопутный мост» Турку — Turku Eastern Landbridge (TEL). Транспортный коридор из Стокгольма через Турку в Россию по железной дороге.
 Дистрибьюторский центр Турку — Turku Distribution Centre (TDC). Складские услуги.
 Круизный порт Турку — Turku Cruise Port (TCP)

Фотогалерея

Ссылки 
 
 Порт Турку, официальный сайт.